Le championnat de Suède de football 2005 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

En italique : Qualification pour la Royal League 2005-2006

Barrage de relégation

Bilan de la saison

Équipe championne 
Patrick Amoah, Kári Árnason, Johan Arneng, Ibrahim Ba, Abgar Barsom, Stefan Bergtoft, Matias Concha, Jesper Håkansson, Tobias Hysén, Markus Johannesson, Mattias Jonson, Toni Kuivasto, Jones Kusi-Asare, Søren Larsen, Feliciano Magro, Siyabonga Nomvethe, Sölvi Ottesen, Niclas Rasck, Daniel Sjölund, Fredrik Stenman, Elias Storm, Pa Dembo Tourray 

Championnat de Suède de football
Suede
Sport en Suède en 2005